Oscar Rufino Silva (n. Buenos Aires, 12 de marzo de 1896 - f. 1973) fue un militar y embajador argentino del peronismo.

Biografía 
Oscar Rufino Silva fue hijo de Amelia Pérez y José Luis Silva. Sus hermanos fueron Jose Luis Silva, Aurora Silva, Osvaldo Silva y Raquel Silva.
Oscar Rufino Silva fue casado con Emma de Apraiz. Sus hijos fuera Oscar Federico Guillermo, Emma Beatriz y José Félix Oscar.
Ingresó al Colegio Militar en abril de 1912, egresando como Subteniente a fines de 1915. General, exayudante de Uriburu, era Director del Colegio Militar entre el  5 de enero de 1944 y el 5 de junio de 1946,: jefe de la Casa Militar en el gobierno de Peron. 

Oscar R. Silva desempenó un papel importante al primer subida de Perón a la Presidencia de Argentina.
En diciembre de 1943, el coronel Oscar R. Silva, fue subdirector del Colegio Militar.
En 1944 director del Colegio Militar. En 1946 Jefe de la Casa Militar de la Presidencia. En 1947 fue designado comandante de la  6a división de ejército con asiento en Neuquén

En 1950  como embajador en España. Compañero de armas de Perón, había sido jefe de la casa militar de la presidencia, y era un hombre de su confianza y lealtad.

 En 1955 fue encarcelado por Peron, temiendo que encabezara la revolución que lo destituyó

Referencias

Fallecidos en 1973
Políticos de Argentina
Embajadores de Argentina en España
Egresados del Colegio Militar de la Nación